Владимир Иванович Большаков (р. 13 мая 1946 года, Днепропетровск) — украинский учёный в области физического металловедения.

Доктор технических наук (1985), профессор.

Племянник К. Ф. Стародубова.

Биография 
Родился в семье служащих, мать заведовала кафедрой гигиены питания в медицинском институте.

Окончил с отличием Днепропетровский металлургический институт (1969) по специальности «Металловедение и термическая обработка металлов». Учился в Московском инженерно-строительном институте им. Куйбышева. Кандидат наук (1973).

С 1972 года работает в Днепропетровском инженерно-строительном институте, где с 1987 года по 2018 год - ректор (ныне Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры).

Награды и звания 
Почётный профессор Университета Св. Климента Охридского (Битола, 1996), почётный профессор Варшавского политехнического университета (2002).

Член Академии инженерных наук Украины (1994), Международной инженерной академии (Москва, 1994), Академии наук Высшей школы Украины (1995), Института материалов (Лондон).

Заслуженный деятель науки и техники Украины (1992), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1999).

Награждён орденами «За заслуги» II и III (2000) степеней, УПЦ «Святой Дмитрий Солунский» IV ст. (2002), Академических пальм II степени (1994), «За заслуги» (Великобритания, 1999), Святого Станислава IV степени (Украина, 2001), и медалями. Заслуженный инженер России (2000).

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Национальной металлургической академии Украины
Ректоры вузов Днепра
Заслуженные деятели науки и техники Украины
Почётные профессора
Металловеды СССР
Металловеды Украины